Эрдоган () — турецкая фамилия.

Известные носители 
 Эрдоган, Аслы (род. 1967) — турецкая журналистка и правозащитница, физик, колумнистка.
 Эрдоган, Билал (род. 1981) — турецкий бизнесмен, сын президента Турции Реджепа Эрдогана.
 Эрдоган, Мерьем (род. 1990) — турецкая бегунья на длинные дистанции.
 Эрдоган, Реджеп Тайип (род. 1954) — 12-й президент Турции.
 Эрдоган, Сюмейе (род. 1985) — младшая из четырёх детей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
 Эрдоган, Хакан (род. 1966) — турецкий шахматист.
 Эрдоган, Чингисхан (род. 1987) — турецко-российский борец.
 Эрдоган, Эмине (род. 1955) — жена Реджепа Тайипа Эрдогана.
 Эрдоган, Эсра (род. 1983) — турецкий социолог.
 Эрдоган, Юсуф (род. 1992) — турецкий футболист, полузащитник.